Krems-Langenlois Airport (tyska: Flugplatz Krems-Langenlois) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i staden Krems an der Donau i förbundslandet Niederösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Krems-Langenlois Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Krems-Langenlois Airport är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Krems-Langenlois Airport. Närmaste större samhälle är Weinzierl bei Krems,  km söder om Krems-Langenlois Airport.

Omgivningarna runt Krems-Langenlois Airport är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. Runt Krems-Langenlois Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Niederösterreich